Figari est un village corse, attaché à ce toponyme on retrouve :
 Le canton (subdivision administrative)
 La pieve (subdivision religieuse)
 Le lac
 L'aéroport
 L'AOC (appellation d'origine contrôlée)

Patronyme 

 Luis Fernando Figari (né en 1947), catholique péruvien
 Pedro Figari (1861-1938), peintre, écrivain et politicien uruguayen